Fraser Lake bezeichnet folgende Orte:

 Fraser Lake (British Columbia), Gemeinde in British Columbia (Kanada)

Fraser Lake bezeichnet folgende Seen

in Kanada:
 Fraser Lake (Labrador), in Neufundland und Labrador
 Fraser Lake (Nautley River), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Fraser Lake (Minnesota), in Minnesota